José Francisco de Austria (en alemán: Franz Joseph von Osterrich) (Viena, 9 de abril de 1799 - Viena, 30 de junio de 1807) fue un archiduque de Austria, hijo del emperador Francisco II y de la princesa María Teresa de las Dos Sicilias.

Biografía 
El archiduque José Francisco  nació en el Palacio Imperial de Hofburg en Viena, hijo del emperador Francisco II y de su segunda esposa, la princesa María Teresa de Nápoles y Sicilia. José Francisco era bisnieto de la emperatriz María Teresa I a través de su padre, y por lo tanto un sobrino nieto de la reina María Antonieta. Él era también un nieto materno de la reina María Carolina de Nápoles, la hermana favorita de María Antonieta.

José era un niño alegre y uno de los hijos favoritos de su madre y, posiblemente, también de su padre. Debido a la consanguinidad de sus padres (ambos eran primos hermanos), su hermano mayor Fernando nació discapacitado, y sufría ataques de epilepsia. El 30 de junio de 1807, justo un mes después del fallecimiento de su madre, el archiduque José murió en el Palacio de Hofburg a causa de fiebre amarilla o viruela, aunque se cree que fue la fiebre amarilla la que acabó con su vida.

José Francisco fue enterrado en la Iglesia de los Capuchinos, sus padres y la mayoría de sus hermanos también están enterrados allí.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Niños fallecidos
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Personas de Viena
Católicos de Austria